

Biografia

Nella linea 
Karene Mak ha vinto il premio come miglior apparizione per aver partecipato al "Daming Entertainment Singing Competition 2007" tenuto da Daming Entertainment, ed è stato scoperto. È diventato un artista sotto Daming Entertainment e ha debuttato nel 2010.

Presentazione della prima compilation 

Il 6 agosto Karene Mak è stato arrangiato dalla compagnia e altri cantanti, tra cui Jason Chong, per lanciare la loro prima compilation, inclusa nel disco. Oltre alla "Star Navigation" del loro coro, sono incluse anche le loro rispettive canzoni da solista, e la canzone solista di Karene Mak è "Prima".

Comporre le coppie e generare percentuali di clic elevate 
Ad agosto Karene Mak è stato organizzato dalla compagnia per formare file di coppia con un altro nuovo arrivato Jason Chong, ed è diventato famoso per il suo coro "Pinky Swear". La percentuale di clic online ha ora superato i 6 milioni.

Presentazione della prima raccolta di file di coppia 
Il 28 novembre Karene Mak e Jason Chong hanno pubblicato il loro primo file dell'amante compilation in coppia, chiamato "Pinky Swear", che è stato incluso nel disco Tre cori popolari, tra cui le canzoni con lo stesso nome "Pinky Swear", "Dragging the Water" e "Tit and Love", hanno creato una trilogia d'amore e hanno incluso la loro canzone solista "Don't Be Rude" sul disco E "Sono arrabbiato".

Riavvio di coro, compilation e mini concerti 
All'inizio di ottobre, Karene Mak ha collaborato ancora una volta con un altro cantante Jason Chong che aveva collaborato e formato una coppia l'anno scorso per lanciare un nuovo coro delle canzoni taiwanesi "Guilty to Hate" e "Born in Wrong".

Il 10 dicembre, Karene Mak e Jason Chong hanno tenuto un nuovo album Concert in Tongli Performing Arts Hall in Kowloon Bay Mega Box Concerto.

Il 12 dicembre, Karene Mak e Jason Chong hanno lanciato la loro seconda raccolta di file di coppia.

Cancellazione e uscita da Daming Entertainment 
Nel 2013, è stato riferito che il capo non era soddisfatto dell'atteggiamento di Jason Chong durante la negoziazione di un contratto con Karene Mak, quindi hanno risolto il contratto in anticipo. Ma hanno negato le voci e hanno detto che la società è stata chiusa pacificamente, Mi sembra di essere imbrattato dall'ex compagnia.

Discografia 
 2010: Journey Begins
 2011: Pinky Swear (勾手指尾)
 2011: Born wrong (天生不對)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Instagram
 

Cantanti mandopop